Estienne ist eine französische Form von Stefan und der Familienname von:

 Camille Estienne (1893–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Charles Estienne (Carolus Stephanus, * 1504 oder 1505, † 1564), Anatom, Naturforscher und Buchdrucker, Bruder von Robert Estienne
 Henry Estienne (~1460–1520), Buchdrucker in Paris, siehe Henricus Stephanus
 Henri Estienne (Henricus Stephanus, 1531–1598), Humanist und Drucker, Herausgeber des mehrbändigen griechischen Wörterbuchs Thesaurus graecae linguae [1572]
 Henry d’Estienne (1872–1949), französischer Maler
 Henri Honoré d’Estienne d’Orves (1901–1941), französischer Marineoffizier
 Jean Estienne (1860–1936), französischer General
 Nicole Estienne (~1542–zwischen 1584 und 1596), französische Dichterin
 Robert Estienne (Robertus Stephanus, 1503–1559), französischer Drucker

Siehe auch:
 Etienne
 Estienne-Apparat (Telegraf aus dem 19. Jahrhundert)